В отборочную группу 9 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Италия, Югославия, Финляндия, Уэльс и Азербайджан. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Италия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Уэльс, заняв второе место, получил возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи 

 4 февраля 2003 Союзная Республика Югославия была переименована в Союз Сербии и Черногории, название сборной сменилось соответствующим образом.

Бомбардиры 
6 мячей
  Филиппо Индзаги

5 мячей
  Алессандро дель Пьеро

4 мяча
  Джон Хартсон

3 мяча
  Гурбан Гурбанов
  Кристиан Вьери
  Предраг Миятович
  Саймон Дэвис

2 мяча
  Фаррух Исмаилов
  Микаэль Форсселль
  Сами Хююпия
  Крейг Беллами
  Гэри Спид

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году